

Населені пункти та їхні частини
 Ліпкі — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпкі — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ліпкі — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ліпкі — частина міста Ополе-Любельське в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Ліпкі — частина села Вулька-Надрибська в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ліпкі — частина села Жеплін у гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ліпкі — частина села Ястшембя в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпкі — частина села Тлучево в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ліпкі — частина села Раково в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ліпкі — частина села Ришевко в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпкі — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпкі — лісова осада в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Липки

Примітки